La série BioShock, amorcée par le jeu BioShock en 2007, se compose de plusieurs jeux vidéo. Elle présente de nombreux personnages au gré des différentes aventures mises en scène. Cet article présente les personnages de BioShock.

Habitants de Rapture

Albert Milonakis 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Albert Milonakis est un citoyen, son activité professionnelle dans Rapture est de faire cuire des hamburgers. Son destin est inconnu, mais il est fort probable que le cadavre près du journal audio Cigarettes de luxes soit celui d'Albert.

Amir 

Mentionné dans Bioshock 2.

Dans BioShock 2, Amir était un ami d'enfance d'Eleanor Lamb. Quant Eleanor l'a rencontré pour la première fois, Amir était en train de tabasser un jeune garçon, elle est intervenu seulement quand le nez d'Amir a commencé à saigner. Eleanor avait un peu le béguin pour lui, mais sa mère, Sofia Lamb n'aimait pas qu'elle le voit. Amir avait un livre sur le monde de la surface qu'Eleanor appréciait de lire (Eleanor disait "Amir a un gros livre qui parle de la surface; il y a tout: l'Inde, l'Irlande, tout je te dis").

Andrew Ryan 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Angelina 

Vue dans BioShock.

Dans BioShock, Angelina est une citoyenne de Rapture. Son prénom est mentionné dans le journal audio "Sacrée Nuit" de Dieter Sonnekalb. Elle est allée plusieurs fois dans la forêt d'Arcadie dans le "Jardin du Thé". Elle apparait en fantôme lorsque Jack est entré dans le "Jardin du Thé". Son destin reste inconnu.

Anna Culpepper 

Vue dans BioShock.

Dans BioShock, Anna Culpepper est une chanteuse dont les chansons ont fait une cible pour Ryan et pour l'un de ses plus proches alliés, Sander Cohen. Ryan a ordonné à Sullivan, son chef de sécurité, de la tuer. Son cadavre a été trouvé dans la baignoire de son appartement à Hauteurs d'Olympie.

Anton Kinkaide 

Mentionné dans BioShock. 

Anton Kinkaide fut le fondateur du Métro de Rapture.

Anya Andersdotter 

Vue dans BioShock.

Anya Andersdotter était une citoyenne de Rapture qui tenta, en vain, d'entrer dans le bureau de Ryan afin de le tuer, mais avant cela elle collecta des informations sur les serrures magnétiques aux côtés de Mc Donagh et de Kyburz, comme en témoignent les journaux audio trouvés dans Héphaistos, mais elle échoua dans sa tentative d’assassinat de Ryan, son corps est accroché en face de l'entrée du centre de commande central de Rapture, le quatrième sur la droite.

Atlas 

Vu dans BioShock et mentionné dans BioShock 2.

Atlas est l'un des personnages qui n'est pas devenu fou. Depuis douze ans, Atlas habite l'hôtel Mercure dans Rapture. Au cours du jeu, Atlas aide le joueur à sortir de Rapture et à tuer Andrew Ryan, mais Atlas cache un horrible secret.

Audrey Hesselgren 

Vue dans BioShock 2 Minerva's Den.

Augustus Sinclair 

Mentionné dans BioShock et vu dans BioShock 2. 

Dans BioShock, Sinclair était l'un des scientifiques de Rapture. Avant la guerre civile, il a été impliqué dans la création de la Vita-Chambre, comme en témoigne le journal audio "La Vita-Chambre" de Suchong. Il possède aussi plusieurs entreprises, y compris "Sinclair Spirits", un bar à Poséidon Plaza dans la Forteresse Folâtre, et "Solutions Sinclair", un développeur de Plasmides. 

Dans BioShock 2, Sinclair a un rôle plus important. À la fin du jeu, il devient sous le contrôle mental de Lamb, un Protecteur de la Série Alpha, sous le nom de "Sujet Oméga". Il supplie "Sujet Delta" de le tuer pour le sauver.

Ava Tate 

Mentionnée dans BioShock 2.

Barbara Johnson 

Vue et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Becky Langford 

Mentionnée dans BioShock.

Dans BioShock, il s'agit de la fille de Julie Langford, son nom est mentionné dans le journal audio "Le Vecteur Lazare".

"Big Kate" O'Malley 

Vue dans BioShock 2.

"Big Kate" est la contre-maître (ou au moins chef) des électriciens de la station Adonis. Elle leur dit de lancer le générateur électrique avec la plasmide arc électrique (mais elle mentionne bien d'évacuer les personnes de la piscine: "Les gens de la haute, ça leur met les foies de voir un prolo balancer des éclairs"). Étrangement, son visage semble innocent et enfantin alors que sa voix et sa façon de parler sont agressives.

Bill McDonagh 

Vu dans BioShock et mentionné dans BioShock 2.

Dans BioShock, Bill McDonagh a servi à titre d'entrepreneur général dans Rapture en vertu Andrew Ryan. Un homme bien intentionné qui a cru en la promesse de Rapture, il a fourni l'expertise et le travail nécessaire pour construire Rapture. McDonagh rencontre pour la première fois Ryan alors qu'il réparait la plomberie des toilettes. Ryan a demandé à McDonagh pourquoi l'aide luminaires en laiton au lieu de ceux que l'étain ont été organisées avec l'entrepreneur, McDonagh a répondu qu'il reprendrait le coût des accessoires fixes, comme un point de fierté personnelle étant qu'aucun de ses travaux avaient déjà fui. Ryan fut impressionné et fait de lui l'entrepreneur général. 

McDonagh a été l'un des membres du Conseil de Rapture, probablement en raison de son amitié avec Ryan ou en raison de sa grande influence dans la construction et le maintien de la ville. McDonagh montre une attitude plus réaliste que Ryan quand il s'agissait de l'entretien de la ville. Il a été le premier à comprendre que les choses devenaient hors de contrôle avec les entreprises de Plasmides de Fontaine, et il a tenté de dire que les griefs réels Ryan n'existait entre les disciples Fontaine, en partie en raison forte pour les excès et la philosophie de Ryan lui-même. Après que Fontaine aurait été tué dans une fusillade avec les forces de sécurité de Ryan, McDonagh a essayé de dire à Ryan à prévenir toute agitation plus loin en traitant de la question de façon équitable. Toutefois, Ryan a ignoré son avis, la nationalisation "Fontaine Futuristics" et aller à l'encontre de sa philosophie de l'ensemble contre les «Big Government» dans le processus. 

McDonagh fut bouleversé à tel point qu'il a démissionné de son poste au conseil de la ville en signe de protestation. Comme la situation s'est aggravée dans Rapture, McDonagh s'est rendu compte que la guerre civile ne prendrait fin que si Ryan mourait. Afin de sauver la ville, il décida de tuer Ryan. Mais il échoua, fut tué et accroché sur un pilier à l'extérieur du bureau de Ryan dans le centre de contrôle de Rapture.

Billy Parson 

Vu dans BioShock 2.

C'est un petit garçon dont on trouve l'enregistrement dans le parc Dionysos qui aurait rencontré une Petite Sœur et lui laisse un cadeau dans une cave dont l'entrée est codée. Malheureusement, le Big Daddy de la Petite Sœur meurt dans un éboulement lorsqu'il l'emmenait prendre le cadeau de Billy. On peut d'ailleurs prendre la rose qui était à l'intérieur du cadeau (on peut penser que c'est une fausse car les fleurs sont rares à Rapture). Il trouve la Petite Sœur très jolie "avec ses yeux dorés, sa robe bleue et ses chansons sur les anges". C'est visiblement un enfant.

Blanche de Glace 

Vue et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Brenda 

Vue dans BioShock.

Brenda était, pour un temps avant l'effondrement de Rapture, la responsable et possible propriétaire du Restaurant Kashmir. On peut la voir dans le niveau Bienvenue à Rapture, dans la cuisine du restaurant. Pour l'affronter, le joueur doit tuer Charlie, un Chrosôme grosse brute qui essaie d'entrer dans la cuisine par la force pour récupérer de l'Adam, vraisemblablement volé par Brenda. Le fait de la tuer est volontaire car elle ne sait rien de votre présence au restaurant et vous pouvez donc la laisser dans sa cuisine. Elle se demandera juste pourquoi elle n'entend plus Charlie cogner contre la porte…

Brent Hudson 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Brigid Tenenbaum 

Vue dans BioShock et BioShock 2. 

Brigitte Tenenbaum est la nounou des petites sœurs, elle les gardes dans ses appartements privées. À la mort d'Andrew Ryan, elle sauve Jack des griffes de Frank Fontaine avec ses petites sœurs qui le mènent vers le conduit de ventilation qui lui permet de s'enfuir. Fatigué et stressé, Jack est victime d'une violente chute qui le laisse inconscient. Quand il se revéille, le  Tenenbaum a déjà commencé de guérir Jack du conditionnement psychologique dont il est victime : il n'obéira plus à Fontaine (Atlas) mais ce dernier est capable de menacer la santé de Jack en contrôlant son rythme cardiaque. Tennenbaum guide alors Jack Ryan pour obtenir les remèdes qui le libèreront totalement de l'emprise de Fontaine. Jack étant guéri, Elle lui suggère que le seul moyen possible d'y arriver est de s'équiper de l'équipement des Bigs Daddys, les protecteurs des petites sœurs et d'en obtenir les caractéristiques physiques: voix, odeur et apparence.

Buck Raleigh 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Bud Chinowski 

Vu dans BioShock: Rapture.

Charles Milton Porter 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Charlie 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Brenda tomba amoureuse d'un homme du nom de Charlie, et ensemble ils ont survécu à la guerre civile de Rapture. Ils apparaissent près de la cuisine du Restaurant Kashmir. 

Charlie frappe à la porte de la cuisine, en demandant à Brenda de le laisser entrer. Toutefois, Brenda refuse et déclare que Charlie veut juste venir pour lui voler l'Adam que Brenda a gagné. 
Si le joueur tue Charlie, Brenda ouvrira la porte et appelle Charlie, elle devient folle de rage pour avoir tué son mari. 

Le joueur a le choix, soit de tuer Charlie et Brenda pour ramasser des ressources dans la cuisine, soit de les ignorer.

Christopher di Remo 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Cindy Meltzer 

Vue dans BioShock 2.

Son père Mark Meltzer se serait ruiné pour localiser Rapture. Elle s'est fait enlever par un protecteur alors qu'elle se promenait dans la ville avec son père. On apprend plus tard qu'elle devient une Petite sœur.

Connor 

Vu dans BioShock 2.

Il est l'un des prisonniers de Perséphone. Il faisait partie d'un projet d'évasion massive. Il a longtemps espionné le Directeur Nigel Weir, et a ainsi appris les deux derniers chiffres du code du mirador. Mais l'évasion n'a jamais abouti.

Dan Tate 

Mentionné dans BioShock 2.

Daniel Wales 

Vu dans BioShock 2.

C'est un personnage récurrent et important de Bioshock 2. Avec son frère Simon, il était l'architecte en chef de Rapture sous l'égide d'Andrew Ryan et probablement contribué à sa construction. Il haïssait Sophia Lamb qu'il considérait comme responsable de la folie de son frère, mais malgré ça, il était proche de son frère mais il était aussi inquiet pour lui. Il construisait des bâtiments dans Rapture avant de devenir gérant d'une maison close. Il résidait à la Perle Rose et est d'ailleurs devenu un Chrosôme Plafonnier extrêmement résistant. Le sujet Delta/joueur doit l'éliminer pour récupérer le code contenu dans l'enregistrement.

Danny Wilkins 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Il porte le même nom que Peach Wilkins, mais ils n'ont pas de liens familiaux.

Devin LeMaster 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Devin LeMaster était un employé du Parc d'agrément Ryan qui avait donné des conseils à Jimbo pour draguer une femme. 
Il lui a d'abord expliqué qu'il fallait acheter un ours en peluche au magasin de cadeaux du Parc d'agrément Ryan, puis aller sur le manège "Voyage vers la surface", faire un tour de manège avec elle et attendre qu'elle ait peur dans le premier tunnel pour faire son coup.

Diane McClintock 

Vu dans BioShock et mentionné dans BioShock 2.

Diane McClintock était la fiancée d'Andrew Ryan avant le conflit qui détruisit Rapture. Comme mentionné dans les premiers enregistrements audio, elle s'est rendu au Pavillon médical pour y subir une reconstruction du visage après l'attaque du Nouvel-An et l'explosion d'une bombe qui l'avait blessée au visage.
Alors que Ryan plongeait dans la mégalomanie, elle fut de plus en plus troublée par ces excès dans la lutte contre Frank Fontaine. En conséquence, elle s'associa avec Atlas, allant même jusqu'à effectuer quelques "missions de combat et de récupération".
Les enregistrements trouvés par le joueur qui explore la Place Apollon suggèrent que Diane McClintock a été tuée après qu'elle eu découvert accidentellement la véritable identité d'Atlas. En effet, son cadavre se trouve sur un bureau au Siège d'Atlas.

Dieter Sonnekalb 

Vu dans BioShock.

Dieter Sonnekalb est un résident de Rapture. Sa seule apparition, sous forme de fantôme, intervient après l'arrivée de Jack à Arcadie. Il semble avoir une relation avec une certaine Angelina même si on ne sait peu de chose sur cette relation entre ces deux personnages, excepté des rumeurs qui affirme qu'il ne s'agissait pas de leur premier rendez-vous. Son destin reste inconnue.

Dodge 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Dodge était un détenu, enfermé dans le Bloc A de la prison de Perséphone. Il avait l'attitude stéréotypée du gangster. 

Après avoir appris que Murphy avait mis la main sur le code du gardien Nigel Weir, il a essayé de l'obtenir auprès de lui par la corruption.
Dodge dit à Murphy que s'il lui donne le code, toutes ses dettes seraient réglées.

Donny 

Mentionné dans BioShock 2.

Dusky Donovan 

Vue dans BioShock 2.

Edna 

Vue dans BioShock 2.

Edward Grimes 

Vu dans BioShock 2.

Elaine McDonagh 

Vue dans BioShock: Rapture.

Elaine McDonagh a rencontré Bill McDonagh alors qu'elle travaillait pour Andrew Ryan en tant que secrétaire. 
Après leur première année de vie à Rapture, Bill et Elaine se sont mariés et ont eu une fille unique nommée Sophie, née en 1950. 
En 1959, après la mort de Bill McDonagh aux mains des forces de Ryan, elle s'est échappé de Rapture avec sa fille.

Eleanor Lamb 

Vue dans BioShock 2.

C'est la fille de Sofia Lamb, qui joue le rôle de "méchante" au cours de l'histoire. Elle a été liée au sujet Delta (le personnage principal du jeu) au laboratoire secret de Gilbert Alexandre à Fontaine Futuristics. Elle considère donc le sujet Delta comme son propre père. Sofia Lamb, sa mère, veut en faire "la Fille du Peuple, la première utopienne, rejetant l'ego pour le bien de la communauté". Cependant, "purifier" Eleanor à un prix pour Sofia Lamb: Elle doit être privée de sa liberté de choisir, de pensée, pour rejeter l'ego. Elle est confinée chez sa mère pour l'empêcher de se faire influencer et "goûter" à la liberté de pensée. Pour s'assurer de la sécurité de sa fille, Lamb l'effraie en lui disant que les gens de dehors sont des cannibales. Ce qui n'empêche pas Eleanor de déjouer la sécurité et de rencontrer Amir, qui devient son meilleur ami.

Tuer les personnages clefs ou les laisser vivre, sacrifier les Petites Sœurs ou leur rendre leur humanité… Les choix moraux du joueur, au long du jeu, auront une grande influence sur le comportement d'Eleanor à la fin.

Elliot Nelson 

Vu dans BioShock 2.

Engler 

Vue dans BioShock 2.

Epstein 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Epstein était l'un des sbires d'Atlas. Il a été tué dans un raid pour l'ADAM sur la Place Apollon.
Son nom est mentionné dans le journal audio "Le raid d'aujourd'hui", enregistré par Diane McClintock.

Ernestine Franklin 

Vue dans BioShock 2 Minerva's Den.

Evelyn Klein 

Vue dans BioShock 2 Minerva's Den.

Faith Farthingworth 

Mentionnée dans BioShock.

Dans BioShock, il s'agit de la fille d'Horace et de Jennifer Farthingworth. Elle est décédée le . Son nom se trouve sur les pierres tombales dans le jardin de thé à Arcadie.

Felix Birnbaum 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Frank Fontaine 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Dans BioShock, Frank Fontaine est comme Ryan, un génie du crime psychopathe et manipulateur. C'est l'ennemi potentiel de Ryan et le chef de l'opposition dans la lutte sanglante pour le pouvoir qui conduira la ville de Rapture à sa perte.

Gideon Wyborn 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Gideon Wyborn était un citoyen de Rapture. Il a un intérêt fanatique pour le papillon Morpho bleu, qu'il utilise pour symboliser le culte de Sofia Lamb, "La Famille de Rapture". Il fabriquait des effigies de papillons en papier pour les membres de "La Famille de Rapture" de porter les insignes secrets avant leur prise de contrôle de Rapture.

Les papillons bleus sont vus par les Petites Sœurs, volant au-dessus des cadavres remplis d'ADAM.

Gilbert Alexandre 

Mentionné dans BioShock et vu dans BioShock 2.

Dans BioShock, Alexandre a travaillé avec Sinclair et Suchong sur la Vita-Chambre. Son nom est mentionné dans le journal audio "La Vita-Chambre" de Suchong.

Gloria Parson 

Vue dans BioShock 2.

Gloria Parson était la femme d'Harold Parson et la mère de Billy Parson. Harold a disparu après avoir critiqué Andrew Ryan. Tous les livres de son magasin ont disparu avec lui, laissant Gloria dans le désespoir sans moyen de s'en sortir avec son fils. Elle déménagea avec Billy dans un appartement du Sinclair Deluxe, dans le Point de Chute. Un jour, dans le Parc Dionysos, elle vit Billy tentant de parler à une Petite Sœur, et elle pensa qu'il ressemblait à un Big Daddy.

Grace Holloway 

Vue dans BioShock 2.

Cette connaissance de Lamb avait pour responsabilité de garder Eleanor, mais elle n'a pas réussi. Eleanor étant partie avec le Sujet Delta (le héros de Bioshock 2), elle s'en veut et essaie de le faire payer au Sujet Delta. Lors de sa rencontre avec le Sujet Delta, elle se résigne à mourir, car elle se présente à lui désarmée. Le joueur a ainsi le choix de la tuer ou de la laisser vivre.

Gregory 

Mentionné dans BioShock.

Harold Darby 

Vu dans BioShock 2.

Harold Darby était un homme oublieux dont le corps et l’unique Journal Audio se trouve dans l’intérieur de Perséphone. Il a enregistré un message pour se rappeler le code d’entrée d’une pièce fermée à clé dans la salle de Thérapie Sportive de Perséphone. Habilement, il se rappelle lui-même non pas les nombres, mais avec seulement les indices qu’il comprendrait. Son indice à retenir le code était "Jambes Marrons, Bouches Rouges, Bras Bleus, et Yeux Verts ". Cette référence aux nombres de chacun de ces objets représentés dans les peintures sur le mur en face de son cadavre.
Pendant l’enregistrement de ce message, Harold a été frappé avec un objet métallique qui l’a apparemment tué. Son Journal Audio est trouvé sur son corps, qui se trouve gelé et debout sur le fauteuil qu’il a utilisé pour l’enregistrement. Le plus probable suspect est surement le Chrosôme voisin, qui peut être trouvé à peindre une image de son corps inerte.

Harold "Harry" Parson 

Vu dans BioShock 2.

Harold Parson était le père de Billy Parson et le mari de Gloria Parson. Il dirigeait une boutique de livres au Point de Chute, mais un jour, il disparut, après avoir critiqué Andrew Ryan. Il a été incarcéré à Perséphone dans une cellule du Bloc B. Il s'est suicidé par pendaison après avoir perdu tout espoir de revoir sa famille.

Hector Rodriguez 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Hector Rodriguez est l'un des anciens disciples de Sander Cohen. Il est retenu prisonnier par Cohen à Plaza Poséidon dans la Forteresse Folâtre. Cohen demande au héros, Jack, de le tuer et de photographier son cadavre pour achever son chef-d'œuvre. Hector est ivre à cause du service médiocre de Plaza Poséidon.

Horace Farthingworth 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, il s'agit du père de Faith Farthingworth. Son nom se trouve sur les pierres tombales dans le jardin de thé à Arcadie.

Jack McClendon 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Jack Ryan 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Dans Bioshock, Jack est le protagoniste du jeu. Au début du jeu, l'avion dans lequel il voyage s'écrase en mer au-dessus de Rapture. Ce n'est pas un hasard…

Jackie Rodkins 

Vu dans BioShock 2.

Jacky Rodkins était un résident du Point de Chute. Il a assisté aux services de Simon Wales, dans l'Allée des Sirènes, à cause d'une promesse d'une voie dans Rapture.
 
Sur un banc de la chapelle du père Wales, un cadavre est en train de prier. On suppose que c'est lui.

Jacob Norris 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Jacob Norris est l'un des personnages jouables du multijoueur de Bioshock 2 enrôlé au programme de test des plasmides et fortifiants génétiques de Sinclair Solutions.
 
Jacob est un homme fier. Doué dans le domaine de la métallurgie et faisant preuve d'une innovation considérable, ses talents en tant que soudeur furent essentiels pour la construction des fondations physiques de Rapture. Répondant aux dangereuses et constantes conditions de travail dégradantes des chantiers de Rapture, Jacob est devenu un partisan ardent des réformes du travail et, par conséquent, est vu comme une sorte de héros par ses pairs. Lorsque la guerre civile éclata, Jacob Norris se plaça du côté dAndrew Ryan et de ses réformes draconiennes. Abusant d'Adam pour défendre ses idéaux, Jacob en est devenu fou.

James 

Mentionné dans BioShock 2.

James Hollcroft 

Mentionné dans BioShock 2.

Son nom est mentionné sur des flacons.

Jamie Byass 

Vu dans BioShock 2.

Jamie Byass était un vendeur de plasmides qui faisait des affaires avec un laboratoire illégal de plasmides caché dans le verger du père Joe dans la Place des Plaisirs. Il a laissé un journal audio pour instruire un de ses employés pour ramasser une offre de plasmides à partir du laboratoire, et à veiller à ce qu'aucun des Chrosômes verrait l'emplacement.

Jennifer Farthingworth 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, il s'agit de la mère de Faith Farthingworth. Son nom se trouve sur les pierres tombales dans le jardin de thé à Arcadie.

Jimbo 

Mentionné dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Jimbo était un employé du Parc d'agrément Ryan, c'était un ami et collègue de Devin LeMaster.
 
Il avait apparemment des problèmes pour draguer les femmes, il a demandé à LeMaster pour des conseils.

Johan Mordhagen 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Johnny 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Johnny est un sbire d'Atlas qui est au courant de l'accident d'avion de Jack. Atlas l'envoie enquêter pour savoir qui est dans la bathysphère, mais il avertit Johnny que le système de sécurité s'est déclenché partout et qu'il ne doit rester longtemps sur les lieux. Johnny est pris au piége par une Chrosôme Plafonnier, nommée "Rose" qui lui bloque le passage de la bathysphère. Il tente de «négocier» avec la Chrosôme Plafonnier (en lui disant "Désolé, je ne savais pas que c'était inderdit. Ne me faite pas de mal, laisser-moi partir, je vous donne mon arme, je pourrais…"), mais la Chrosôme ne l'a pas écouté, elle l'éventre avec ses crochets, ce qui le tue instantanément. Son cadavre tombe dans l'eau à côté de la bathysphère de Jack.

Julie Langford 

Vue dans BioShock.

Dans BioShock, avant sa descente vers la ville sous-marine, Langford est une botaniste de renom et professeur à l'Université de Californie, campus de Berkeley, où elle avait travaillé depuis les années 1940. Sa recherche a entraîné à la fois des éloges pour ses résultats novateurs et une controverse pour ses "théories radicales". Elle a travaillé pour le gouvernement des États-Unis, offrant son assistance à des projets pendant la Seconde Guerre mondiale, comme une attaque contre les Japonais sur Iwo Jima. Un journal audio indique qu'elle a une fille nommée Becky. Le sort de son enfant reste inconnu. Sa disparition après son départ pour Rapture n'est pas passée inaperçue. Un article de journal daté au  de 1949 a commenté qu'elle manquait encore à cette date, malgré une enquête "intensive".

Bien qu'elle aime vraiment les plantes et ses travaux sur le jardin de l'Arcadie, elle lui a finalement permis de devenir une marchandise, disponible seulement pour les visiteurs payants. Son avidité a finalement eu raison d'elle quand elle et Andrew Ryan ont décidé d'accuser les citoyens de l'oxygène vital créée par l'arboretum. Le choix n'a pas été entièrement sien, voir pas du tout, comme dit plus tard dans un journal audio ou elle déclare qu'elle aurait porté plainte mais il se rappela qu'il a signé ses chèques de paie.

Bien que l'utilisation des plasmides détériore la société, Langford semblait rester étrangement détachée de la situation. Elle était occupée à utiliser les avancées scientifiques de l'ADAM dans son travail sur le Vecteur Lazare, une décoction qui serait en mesure d'apporter aux arbres un retour d'entre les morts. Entre-temps, Langford eut des ennuis avec les Saturniens, un groupe de personnes qui a volé nombre de ses documents afin de les utiliser dans leur culte de la nature. Après la fin de la guerre civile, lorsque Ryan bloque toutes les Bathysphères (Métro de Rapture), il semble que Langford soit restée dans son bureau à Arcadie en raison de son refus de le quitter, car elle était si près du but avec la formule du Vecteur Lazare.

Lorsque Andrew Ryan jette un produit chimique dans l'atmosphère qui menace de détruire la vie végétale dans l'Arcadie, Jack, stimulé par Atlas, cherche de l'aide auprès de Langford. Quand Jack trouve Langford, Andrew Ryan jette dans le bureau de la scientifique un gaz toxique qui la tue. Avant de mourir, Julie écrit les chiffres de la combinaison d'un coffre-fort sur la fenêtre de son bureau. À l'intérieur du coffre, Jack trouve la recette du Vecteur Lazare, une formule inventée par Langford, pour faire revivre les arbres.

J.S. Steinman 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Dans BioShock, le docteur Steinman fait une fixation sur la perfection physique, combinée aux effets de l'utilisation accrue de l'ADAM, l'a fait tourné d'un perfectionniste chirurgicale à un monstre artistique. Il a été vu torturer des patients (encore vivants) dans une tentative de les rendre "beau" (néanmoins, il semble que Steinman a désormais une définition très tordue de ce mot), en plus d'avoir beaucoup de cadavres et d'autres preuves troublantes dispersés autour de son domaine. Ses journaux audio sont l'exposition réelle d'abord le joueur doit les effets totaux (mentale et physique) de l'épissage répétées. Bien que Steinman soit un perfectionniste dans la chirurgie, un journal audio révèle qu'il n'est pas le chef de la chirurgie, il a plutôt mai être le chef de la chirurgie plastique.  Il ne semble Ryan lui a donné un niveau de pouvoir sur le Pavillon du dessus de son rang, ou dans l'anarchie de Rapture, il a assumé le pouvoir lui-même.  

Un journal révèle que le  Steinman est devenu tellement obsédé par la prise de ses "beaux" patients, qu'il a commencé à voir des hallucinations d'Aphrodite, la déesse grecque de la beauté. Steinman comptait sur cette figure mythologique pour le guider dans sa quête de rendre ses patients aussi belle qu'elle. Dans son esprit, elle l'encourage à faire ses patients non symétriques, favorisant seulement son désir de devenir le "Picasso de la chirurgie". Mais ses échecs constants le pousse plus loin sur la route de la folie.

Jack le tue pour récupérer une clé pour aller à Trésor de Neptune.

Kyburz 

Vu dans BioShock.

Kyle Fitzpatrick 

Vu dans BioShock.

On rencontre Fitzpatrick dans la salle de théâtre de la Forteresse Folâtre. Forcé par Sander Cohen à jouer sur un piano piégé avec des explosifs il mourra dans l'explosion du piano car ne satisfaisant pas l'oreille musicale de Cohen.
Cohen demandera ensuite au joueur d'"immortaliser sa mortalité" pour en faire la première photographie de son "Œuvre"

Leo Hartwig 

Vu dans BioShock 2.

Leo Hartwig était un résident du Point de Chute. Il fut l'un des scientifiques du programme Plasmides de Sinclair Solutions, et a cherché à créer une nouvelle formule de Gene Tonic, tant comme un moyen de légitime défense et avec l'intention de vendre son produit. Sa formule consistait à stimuler les Fortifiants Génétiques Vite Sportiv et Armure Blindée mélangés à plusieurs autres Toniques destinées à augmenter la masse musculaire. Il a effectué son premier test sur lui-même, et il se transforma en l'un des premiers Chrosômes Grosse Brute, itinérant au Point de Chute. À un certain moment après cela il devient membre de la Famille de Rapture, servant sous Grace Holloway comme une sorte d'exécuteur.

Hatwig a fait une brève apparition au Point de Chute dans le Restaurant l'Aquarium. Il appararait quand le Joueur est de retour au wagon du train après avoir confronté Grace, et attaque le joueur dans une embuscade. Il est comme une Brute régulière mais il aidé d'une tourelle et de certains Chrosômes, le rendant plus difficile que les Brutes ordinaires rencontrés jusqu'à présent. Il est tué par le Joueur dans le feu de la bataille, et son journal audio est trouvé sur son cadavre.

Lloyd Webster 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Lloyd Webster était le président des distributeurs automatisés, les "Farandoles des Prix".

Lizzy 

Vue dans BioShock 2.

Lizzy était la petite amie où la femme de Sammy Fletcher. Ils tentent de s'échapper de Rapture dans une bathysphère, mais ont été repérés par Sofia Lamb et tués par une torpille. Le cadavre de Lizzy dans la bathysphère qui se trouve à l'extérieur d'Adonis Luxury Resort.

Louie McGraff 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Marianne Dellahunt 

Mentionnée dans BioShock.

Dans BioShock, Marianne Dellahunt est un personnage qui n'est connu que par une seule parole: "Trésor, tu devrais vraiment aller voir Steinman… tout le monde va voir Steinman!". Elle faisait partie de la classe supérieure de Rapture, vu qu'elle résidait dans les "Appartements Mercures" aux "Hauteurs d'Olympies" aux côtés de Sander Cohen, Brigid Tenenbaum, Frank Fontaine, Yi Suchong et Anna Culpepper.

Mariska Lutz 

Vue dans BioShock.

Dans BioShock, Mariska Lutz, qui semble être originaire d'Europe de l'Est, et son mari Samuel Lutz, faisaient probablement partie de la classe ouvrière de Rapture. Ils ont eu une fille ensemble et l'ont prénommée Masha, qui ne savait alors rien de la vie à la surface. Masha leur a été enlevée par les hommes d'Andrew Ryan, sous le prétexte qu'elle pouvait aider à sauver la ville en difficulté.
Les pires craintes de Sam et Mariska ont été confirmées quand ils ont vu que Masha était devenue une Petite Sœur. Dans leur désespoir, ils se sont suicidés par overdose, en ingérant une grande quantité de pilules dans leur chambre au Trésor de Neptune. Une photo de Masha peut être trouvée si vous ramassez et écoutez l'enregistrement audio présent dans la chambre des parents.

Mark Meltzer 

Vu dans BioShock 2.

Martin Finnegan 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Martin Finnegan est un ancien disciple de Cohen. Il est retenu prisonnier dans un tunnel gelé qui mène vers Poséidon Plaza. Jack est envoyé par Cohen pour tuer Finnegan, puis photographier son cadavre pour compléter le "chef-d'œuvre" de Cohen dans la Forteresse Folâtre. Finnegan a apparemment gagné de l'ADAM sur les personnes que Cohen avait jetées dans cette chambre froide. Finnegan, qui gèle ses victimes dans des poses dramatiques, s'est surnommé "L'homme de glace".

Mary-Catherine "Jasmine" Jolene 

Vue dans BioShock et mentionné dans BioShock 2.

Mary-Catherine "Jasmine" Jolène était la maitresse d'Andrew Ryan avant le conflit qui détruisit Rapture. Elle travaillait en tant que danseuse au Salon Sophia. Comme mentionné dans l'unique enregistrement audio qu'elle a fait ("Grossesse"), elle était inquiète au sujet du bébé et de sa relation avec Andrew Ryan. Son corps se trouve sur un lit dans le jardin d'Eve, à la Forteresse Folâtre. C'est Andrew Ryan qui l'a assassinée après avoir découvert l'arrangement entre elle et Frank Fontaine à propos de l'embryon qu'il a acheté, avec l'aide de Brigid Tenenbaum. Elle avait pour meilleure amie Anya Andersdotter.

Masha Lutz 

Vue dans BioShock.

Masha Lutz était la fille de Mariska et de Sam Lutz. Elle était probablement née à Rapture, d'après un commentaire de sa mère Mariska. Masha n'avait jamais vu un arbre avant de venir à la forêt d'Arcadie et qu'elle pensait que les arbres étaient des monstres. 

Pendant la guerre civile de Rapture, elle a été enlevée par les hommes de Andrew Ryan et elle est devenue une Petite Sœur. Ses parents espéraient qu'elle trouverait son chemin de retour vers sa maison. Un jour Sam et Mariska ont vu Masha qui aspirait l'ADAM d'un cadavre près des pêcheries, avec une aiguille (seringue), Masha n'avait pas reconnu ses parents et elle était accompagnée d'un Protecteur.

Sam et Mariska ont compris qu'ils avaient perdu leur fille, ils se sont suicidés dans leur chambre en utilisant une overdose. Le destin de Masha reste inconnu.

Mattson 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Mattson était un prisonnier de Perséphone. Il avait prévu de s'échapper en provoquant une émeute. Il a vu Nigel Weir en train de taper le code du mirador. Il avait un outil de piratage dont il avait prévu de pirater les tourelles et les robots de sécurité. De toute évidence, il n'a jamais réussi, comme il a été attaqué à droite avant tout en disant le code dans son journal audio.

Maurice 

Mentionné dans BioShock 2 Minerva's Den.

C'est le secrétaire d'Evelyn Klein.

McGee 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, McGee était l'un des sbires d'Atlas. Il a été tué dans un raid pour l'ADAM sur la Place Apollon.
Son nom est mentionné dans le journal audio "Le raid d'aujourd'hui", enregistré par Diane McClintock.

Mike Novak 

Vu dans BioShock 2.

Moira 

Mentionné dans BioShock.

Moira semblait être la femme de Fontaine. Elle était enfermé avec son fils Patrick au Trésor de Neptune. Il semble qu'elle a été tuée dans l'explosion qui détruisit le sous marin par le geste des chrosômes. Du moins c'est ce qu'Atlas/Fontaine a fait croire à Jack. Au terrain d'Essai, Fontaine nous dit que cette personne n'existe pas et à donc inventé une famille fictive. Il a dû imaginer cela pour qu'on ne remarque pas une ressemblance avec sa véritable idendité, Frank Fontaine.

Murphy 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Murphy était un prisonnier de Perséphone. Il a vu Nigel Weir en train de taper le code du mirador. Cependant, il devait régler des dettes avec Dodge, qui a offert de les annuler si Murphy lui a donné le code. Murphy a répondu à Dodge dans un journal audio, l'informant qu'il avait caché le code et quelques autres articles dans le réservoir des toilettes dans la salle de bain de la communauté.

Naledi Atkins 

Vue dans BioShock 2 et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Nicholas Ingraham 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

Nigel Weir 

Vu dans BioShock 2.

Oscar Calraca 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Pablo Navarro 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Pablo Navarro est un employé de maintenance à Héphaïstos placé sous les ordres de Kyburz. Cet  homme extrêmement opportuniste n'hésite pas à manipuler les gens pour obtenir d'eux ce qu'il veut. Il prétend avoir couché avec Anya Andersdotter, quelqu'un qui aurait tenté de tuer Andrew Ryan, et il a fait suffisamment boire Kyburz pour qu'il lui communique le code de la porte de son bureau afin de le piller. Son corps est probablement celui qui se trouve sur le sol de l'atelier en Héphaïstos. C'est une théorie parmi d'autres car quand Anya fut capturée, elle dit à Ryan d'accepter un marché concernant Pablo.

"Paparrazzi" 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, ce paparrazzi est un résident de Rapture, travaillant au journal " La tribune de Rapture ".
Son vrai nom est inconnu. Celui-ci semble s'être particulièrement intéressé à la vie sociale de Frank Fontaine, allant jusqu'à se mettre en "planque" en face de l'appartement de ce dernier. Son cadavre se trouve à proximité d'un appareil photo qu'il aurait utilisé pour espionner l'appartement de Fontaine. Il a probablement été tué par un des hommes de Fontaine.

Patrick 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Patrick est le fils inexistant d'Atlas.

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Patrick est un collègue de Sullivan. Son prénom est mentionné dans le journal audio "Interrogatoire de Timmy H.", enregistré par Sullivan.

Peach Wilkins 

Vu dans BioShock.

Pearl Porter 

Vue dans BioShock 2 Minerva's Den.

C'est l'épouse de Charles Milton Porter.

Pierre Gobbi 

Vu dans BioShock.

Rachelle Jacques 

Vue dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Rachelle Jacques était une résidente de classe supérieure de Rapture qui a visité le Luxe Adonis Resort. Le corps de Rachelle et son journal audio sont dans la salle de sauna. Elle est sans doute morte de déshydratation.

Reed Wahl 

Vu dans BioShock 2 Minerva's Den.

C'est l'antagoniste de BioShock 2 Minerva's Den.

Rock Flanagan 

Vu dans BioShock 2.

Roger 

Vu dans BioShock 2.

Roland Wallace 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, dans le journal audio "Test de Rage", enregistré par Suchong, Roland Wallace était un sujet d'essai pour le plasmide Rage du . Suchong. Quelques instants après que le plasmide a été injecté, Wallace s'est mis à hurler d'une façon incontrôlable et à s'attaquer à tous ceux qui se trouvaient à proximité. L'endroit où Wallace a testé le plasmide Rage est très sanguinolent. Une infirmière a une scie égoïne plantée dans la nuque, à côté du siège où était attaché Wallace.

Son destin reste inconnu, mais il est probable qu'il a été exécuté après le test, probablement sous les ordres du  Suchong.

Rosenberg 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Rosenberg est un personnage qui est uniquement mentionné dans l'enregistrement audio Encore du travail tard. Il semble être un proche collaborateur d'Andrew Ryan. Il a reconnu l'importance de l'Adam, même avant que Ryan ne l'ait conçu.

Ruben Greavy 

Vu dans BioShock: Rapture.

Rupert 

Mentionné dans BioShock 2.

S. Finneran 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Finneran est un médecin qui travaillait dans le Pavillon Médical. Son nom apparaît sur un panneau à gauche de l'entrée du pavillon.

Sammy Fletcher 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Sammy Fletcher était un citoyen qui tentait de s'échapper de Rapture avec sa femme Lizzy dans une bathysphère volée. Quand Sofia Lamb a pris le pouvoir, son évasion a échoué lorsque Lamb les abat avec une torpille. Son cadavre se trouve dans la bathysphère avec sa femme, au fond de l'océan.

Sammy G. 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Sammy G. était un des nombreux partisans de Frank Fontaine. Nous connaissons peu de choses de lui, à part qu'il était un contrebandier au sein des Pêcheries Fontaine et qu'il pensait "balancer" Fontaine à Sullivan lorsqu'Andrew Ryan commença à sévir contre la contrebande.
Il a parlé au chef des contrebandiers, Peach Wilkins, au sujet de son plan, mais fut retrouvé mort peu de temps après, au fond d'un sac dans le marais salant.
Le corps flottant à proximité d'une caisse, dans les eaux de la cache des contrebandiers, pourrait être celui de Sammy.

Samuel Lutz 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Samuel Lutz était le mari de Mariska Lutz et le père de Masha Lutz. Il est mentionné dans les enregistrements audio de sa femme, qui le nomme affectueusement "Sam" ou "Sammy". Avec l'avènement de la guerre civile, sa fille, Masha, fut emmenée et transformée en une Petite Sœur. Il a reconnu sa fille qui prélevait le sang d'un cadavre près des Pêcheries Fontaine, et l'a fait remarquer à sa femme qui a d'abord refusé de le croire. Pris de désespoir par la triste vérité, ils finirent par se suicider. Leurs cadavres reposent sur le lit de leur chambre du Fighting McDonagh au Trésor de Neptune.

Samuel Porter 

Mentionné dans BioShock 2 Minerva's Den.

C'est le père de Charles Milton Porter.

Sander Cohen 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Sasha 

Vue dans BioShock 2.

Shyera 

Mentionné dans BioShock 2.

Silas Bantam 

Vu dans BioShock 2.

Silas Cobb 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Silas Cobb est le directeur du magasin Rapture Records, situé à la Forteresse Folâtre. Il avait l'habitude de penser que Sander Cohen était un génie musical, jusqu'au moment où il a été enfermé dans la Place Poséidon. Prenant assez mal le fait d'être emprisonné, Cobb moleste Cohen, déclarant « Je vous appréciais, je pensais que vous étiez un génie de la musique. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez payé mon loyer! » et menace plus tard pour « je vous montrerai ce que je pense de votre cacophonie ! ». La domination égoïste de Sander Cohen dans la Forteresse Folâtre est ébranlée par la menace de Cobb, et c'est probablement la raison pour laquelle Jack a été envoyé pour le tuer afin de terminer le "chef-d'œuvre" de Cohen.

Simon Wales 

Vu dans BioShock 2.

Aussi appelée Père Wales, c'est un personnage récurrent et important de Bioshock 2. Il s'adresse au sujet Delta par radio et celui-ci l'empêche d'arriver à l'Entrée de l'Allée des Sirènes en le faisant faire détruire par une torpille. Avec son frère Daniel, il était l'architecte en chef de Rapture sous l'égide d'Andrew Ryan et probablement contribué à sa construction. Mais il s'est reconverti en prêtre à l'arrivée de Sofia Lamb au pouvoir. à laquelle les Chrosômes pourront facilement s'identifier. Il altère les croyances de cette dernière, qu'il a tourné en une simple religion nommée La Famille de Rapture, Il est d'ailleurs devenu un puissant lieutenant au service de Sofia qui se sert de cette nouvelle croyance comme un moyen de recruter davantage de fidèles.

Note : Cependant, Ryan l'a chassé à cause de sa passion religieuse (Ryan haïssait la religion). Wales dut perdre l'esprit peu après, se droguer a l'ADAM, malgré les inquiétudes de son frère Daniel.

Sofia Lamb 

Vue dans BioShock 2.

C'est la mère d'Eleanor mais aussi la méchante dans Bioshock 2. Elle fera tout pour empêcher le Sujet Delta de retrouver Eleanor.

Sophie McDonagh 

Vue dans BioShock: Rapture.

Stanley Poole 

Vu dans BioShock 2.
 
Il est dans le parc Dionysos. Le Sujet Delta apprendra des choses sur Stanley Poole concernant les Petites Sœurs qui ne lui plairont pas du tout. Il prend la direction du parc Dionysos après l'arrestation de Sofia Lamb et dépense tout l'argent de celle-ci en fêtes et réceptions somptueuses. Il est responsable de la fermeture du parc en décidant de l'inonder tuant ainsi toutes les personnes se trouvant à l'intérieur. Par la suite, il demande au joueur de l'aider a récolter de l'adam grâce aux petites sœurs. Le joueur aura ensuite le choix entre le tuer ou le laisser en vie.

Steve Barker 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Steve Barker est le directeur du Théâtre De l'Esplanade de Rapture. On ne sait rien de précis sur lui. Il est possible que son corps soit celui dans les toilettes du restaurant Kashmir, bien qu'il puisse également être le Chrosôme qui attaque Jack après que celui-ci récupère l'enregistrement audio de Steve. Il peut aussi bien être le corps que la Petite Sœur récolte sur le parterre du théâtre. Ou peut-être est-il le corps dans la cuisine du restaurant Kashmir? Dans ce cas de figure, il a probablement été tué par Brenda ou Charlie après s'être plaint de l'état du restaurant.

Stephen "Steven" Jacques 

Mentionné dans BioShock 2.

"Sujet Delta" 

Vu dans BioShock 2.

Le sujet Delta est un prototype de Protecteur de la Série Alpha.

Sullivan 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Sullivan était le chef de la sécurité à Rapture. Il faisait les sales boulots de Ryan. D'après l'un des enregistrements audio de Peach Wilkins, il serait irlandais et souffrirait d'obésité. Il fut nommé chef pour la recherche de preuves contre Fontaine lors de la lutte de Ryan contre les contrebandiers du Trésor de Neptune, bien qu'il n'en trouva aucune. Sullivan recourait à la torture pour obtenir des informations, bien que cela se révélait inefficace car la plupart des hommes de Fontaine étaient plus effrayés par leur employeur que par Ryan. Il recourait également au marchandage, car il proposa à Peach de livrer son patron contre quoi il le libérait des charges qui pesait sur lui. 

Après s'être finalement débarrassé de Fontaine dans une violente fusillade (du moins le pensait-il), Sullivan fut mis sur le cas d'Anna Culpepper, une artiste de la Forteresse Folâtre qui avait offensé à la fois Ryan et Sander Cohen en ce moquant du rôle de ce dernier comme propagandiste. Finalement, on demanda à Sullivan de la « descendre ». Il la tua dans son appartement aux Hauteurs d'Olympie alors qu'elle prenait un bain. Profondément dégoûté par son acte, il prit une couverture brodée rouge et blanche à moitié finie sur le lit de Culpepper pour se souvenir de son acte. Plus tard, lorsque Ryan introduisit la peine de mort, Sullivan menaça de rendre son badge (il est implicitement dit qu'il le fit dans l'un de ses enregistrements audio), et il possible qu'il se soit suicidé, rongé par le remords. Son cadavre est peut-être celui qui contenait l'un de ses enregistrements audio au Trésor de Neptune.

Suresh Sheti 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Tasha Denu 

Vue dans BioShock.

Dans BioShock, Tasha Denu est une commerçante du Marché champêtre. Elle y dirige la "Ruche Silverwing", qui vend du miel. Elle semble aussi ne pas trop aimer Julie Langford qui traine régulièrement près des ruches de Tasha et menace même de la tuer avec son fusil si elle l'a surprend à nouveau dans le coin. Son corps est certainement le cadavre qui se trouve à l'entrée du marché, avec un fusil à pompe à ses côté.

Thomas 

Vu dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Thomas était un détenu de Perséphone, où il y a son journal audio. Thomas a été accusé de parler contre Andrew Ryan et de ses politiques, et par conséquent, il a été condamné à Perséphone, où il devient complètement fou. 

Son cadavre se trouve allongé sur une table à la cafétéria à côté de son journal audio.

Timmy H. 

Vu dans BioShock.

Dans BioShock, Timmy H. était l'un des sbires de Frank Fontaine. Il a été capturé, interrogé et tué par Sullivan, un agent qui travaillait pour Andrew Ryan. Timmy H. disait "Vas-y Sullivan, continue ton sale boulot, Ryan ne me fait pas peur, Fontaine a les moyens de faire bien pire que tout ça", dans le journal audio "Interrogatoire de Timmy H.", enregistré par Sullivan. 

Son prénom est également mentionné dans le journal audio "Ils ont emmené Timmy H.". Le corps de Timmy apparaît dans une pièce sous les pêcheries Fontaine. Il est suspendu sous une fuite d'eau, menotté, sûrement torturé par électrocution : une batterie se trouve à ses côtés et des fils sont accrochés sur lui.

Tjan 

Mentionné dans BioShock 2.

Tobias Riefers 

Vu dans BioShock 2.

Tommy Hanrahan 

Mentionné dans BioShock 2.

Vallette 

Mentionné dans BioShock.

Dans BioShock, Vallette était l'un des sbires d'Atlas. Il a été tué dans un raid pour l'ADAM sur la Place Apollon.
Son nom est mentionné dans le journal audio "Le raid d'aujourd'hui", enregistré par Diane McClintock.

Walter Philipps 

Mentionné dans BioShock 2 Minerva's Den.

C'est le père de Pearl Porter.

Wilson 

Vu dans BioShock 2.

Wilson était un détenu de Perséphone. Il est possible qu'il soit Wilson Freeman en raison de sa cravate et du même prénom.

Wilson Freeman 

Mentionné dans BioShock 2.

Dans BioShock 2, Wilson Freeman était un fabricant de cravates. Il apparaît dans le jeu par la mention de son nom sur des affiches publicitaires.

Winston Hoffner 

Vu dans BioShock.

Yi Suchong 

Vu dans BioShock et BioShock 2.

Zigo d'Acosta 

Vu et jouable dans Bioshock 2 en multijoueur.

Habitants de Columbia

Booker DeWitt

Elizabeth Comstock / Anna DeWitt

Cornelius Slate

Zachary Hale Comstock

Jeremiah Fink

Daisy Fitzroy

Vivian Monroe

Chen Lin

Robert Lutèce

Rosalind Lutèce

Rupert Cunningham

Constance Field

Albert Fink

Flambeau

Esther Mailer

Ed Gaines

Leander Manley

Ty Bradley

Warden Watts

Preston E. Downs

Songbird 
Songbird est une sorte de robot oiseau humanoïde possédant une technologie et un comportement proche de celui des protecteurs des jeux précédents. La principale ressemblance entre les 2 est l'affection qu'il porte à l'enfant. Songbird est relié a Elizabeth Comstock et il est obligé de lui obéir et de la protéger mais il peut être influencé par une musique qui obligeait Songbird à attaquer. Une autre ressemblance est leur apparence : leur design est très similaire car comme on l'apprend dans le Dlc Deep Sea de BioShock Infinite c'est que Songbird a bel et bien été construit à Rapture par le docteur Suchong puis a été envoyé à Rapture grâce à la machine à portail entre les mondes des jumeaux Lutèce .

Bioshock
BioShock